Charles Calvert kan syfta på bland andra:

* Charles Calvert, 3:e baron Baltimore (1637–1715), guvernör av Maryland 
 Charles Calvert, 5:e baron Baltimore (1699–1751), guvernör av Maryland
 Charles Calvert (1688–1734), guvernör av Maryland
 Charles Calvert (1768–1832), engelsk bryggare och parlamentsledamot
 Charles Calvert (1785–1852), engelsk landskapsmålare
 Charles Alexander Calvert (1828–1879), skådespelare och teaterchef
 Charles Benedict Calvert (1808–1864), amerikansk kongressman från Maryland